

Sigle 
 Ubuntu Touch – sistema operativo per smartphone sviluppato inizialmente da Canonical e poi da UBports
 Ultrasonic testing – metodologia dei controlli non distruttivi che utilizza ultrasuoni
 Universal time – tempo universale, scala di tempo
 Università di Tartu – università estone
 Università di Teheran – università iraniana
 University of Tampa – università statunitense
 University of Tennessee – università statunitense
 University of Texas – università statunitense
 Unreal Tournament – videogioco

Codici 
 UT – codice vettore IATA della compagnia aerea russa UTair (Aeroporto di Tjumen'-Roščino, Russia)
 UT – codice ISO 3166-2:GY di Upper Takutu-Upper Essequibo (Guyana)
 UT – codice ISO 3166-2:LT della contea di Utena (Lituania)
 UT – codice ISO 3166-2:NL della provincia di Utrecht (Paesi Bassi)
 UT – codice ISO 3166-2:US dello Utah (Stati Uniti)

Musica 
 Ut – antico nome della nota musicale Do
 Ut – gruppo musicale italiano degli anni settanta
 UT – album dei New Trolls del 1972

Fumetti 
 Ut – fumetto del 2016 edito dalla Sergio Bonelli editore

Altri progetti